The Prom steht für:

 The Prom (Musical), ein Musical von Matthew Sklar (Musik) und Chad Beguelin (Text) nach einem Buch von Bob Martin und Beguelin aus dem Jahr 2016
 The Prom (Film), auf dem Musical basierende Tragikomödie von Ryan Murphy aus dem Jahr 2020